Вільхуватка — річка в Україні у Великобурлуцькому районі Харківської області. Права притока річки Козинки (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина річки приблизно 9,85 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,06 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках річка пересихає.

Розташування 
Бере початок у селі Вільхуватка. Тече переважно на північний схід через село Чугунівку і на північно-західній околиці села Бутирка впадає в річку Козинку, праву притоку річки Осколу.

Цікаві факти 
 На лівому березі річки пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях) в Україні, Харків — Старий Салтів — Вовчанськ — Білий Колодязь — Приколотне — пункт контролю Чугунівка.
 У XX столітті на річці існували молочно-тваринна ферма (МТФ), газгольдер та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Великобурлуцького району